Il doppio  del Brasil Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Marcelo Melo e André Sá erano i detentori del titolo, ma hanno perso al 1º turno contro Thomaz Bellucci e Sebastián Prieto.

Marcel Granollers e Tommy Robredo hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Juan Mónaco, 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Marcelo Melo /  André Sá (primo turno)
 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (semifinali)

 František Čermák /  Michal Mertiňák (primo turno) 
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo (campioni)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Brasil Open 2009
ATP World Tour 2009